Lightning kan avse:
Lightning (spelfigur) – en huvudkaraktär i datorspelet Final Fantasy XIII
English Electric Lightning – ett brittiskt jaktflygplan
Lockheed P-38 Lightning – amerikanskt jaktflygplan
F-35 Lightning II – ett amerikanskt stridsflygplan
Wordperfect Lightning – ett datorprogram utvecklat av Corel